Benkő Imre (1943) fotográfus, fotóriporter
 Benkő Imre (1950) újságíró
 Benkő Imre karmester